Als eller ALS har flere betydninger:

Personnavn 
 Peder Als, dansk maler (1725 (eller 1726) – 1776)

Geografi 
 Als – dansk ø i Sønderjylland
 Als (by) – en bebyggelse og et ejerlav i Als Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Als Odde – odde ved Mariager Fjord i Mariagerfjord Kommune

Forkortelser 
 Amyotrofisk lateral sklerose – forkortet ALS, en nervecellesygdom